Сардор Кабулджанов (; род. 2 февраля 1987 года; Бухара, Узбекская ССР, СССР) — узбекский футболист. Вратарь клуба Бухара.

Карьера 
Сардор Кабулджанов является воспитанником футбольной школы ФК «Металлург Бекабад». В 2007 году он начал свою профессиональную карьеру именно в этом клубе. В 2011 году он перешёл в «Бухару». В составе «Бухары» Кабулджанов выступал три сезона и за это время сыграл в 44 матчах. В начале 2014 года Сардор Кабулджанов подписал контракт с ферганским «Нефтчи», в первом круге провёл всего 1 матч, а во втором круге стал основным вратарём, заменив бывшего основного вратаря «Нефтчи» Хислата Чилматова.

В 2015 году вернулся в состав Бухары.

В состав национальной сборной Узбекистана Кабулджанов вызывался в 2012—2013 годах, но на поле не выходил.

Футболисты Узбекистана
Игроки сборной Узбекистана по футболу
Игроки ФК «Металлург» Бекабад
Игроки ФК «Бухара»
Игроки ФК «Нефтчи» Фергана